O termo A Day at the Races pode referir-se a:

 A Day at the Races (álbum), da banda Queen
A Day at the Races Tour, turnê da banda Queen
 Um Dia nas Corridas, filme com os irmãos Marx (original: A Day at the Races)

Desambiguação